Лешани могу бити:

 Лешани (Дебарца), насељено мјесто у општини Дебарца, Северна Македонија
 Лешани (Бенешов), насељено мјесто у округу Бенешов, Средњочешки крај, Чешка Република
 Лешани (Простјејов), насељено мјесто у округу Простјејов, Оломоуцки крај, Чешка Република